Cantón Santo Domingo es un topónimo que puede referirse a:

 Santo Domingo, cantón costarricense de la provincia de Heredia.
 Santo Domingo, cantón ecuatoriano de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.